SJ Rz, een elektrische locomotief
 Alfa Romeo RZ, een sportwagen
 Return to zero, een begrip bij lijncodering